Dallo ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Dallo (* 1994), französischer Basketballspieler
 Charles Désiré Noël Laurent Dallo (* 1955), ivorischer Politiker